Az  1987-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1987. május 6-án és május 20-án játszották a svéd IFK Göteborg és a skót Dundee United csapatai. A mindössze három gólt hozó két mérkőzésen végül a svéd csapat nyerte el a kupát.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1986–1987-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefa